Herbert William O'Connor (21 de junho de 1916 - 24 de agosto de 1977) foi um canadense profissional em hóquei no gelo que jogou na posição central para o Montreal Canadiens e New York Rangers da NHL.

Estatísticas da carreira

Conquistas
Stanley Cup - 1944
Troféu Memorial Lady Byng - 1948
Troféu Hart - 1948
Capitão New York Rangers - 1949 e 1950
Hockey Hall of Fame - 1988

Jogadores de hóquei no gelo do Canadá
Vencedores do Troféu Hart
Vencedores do Troféu Lady Byng